Stijn Verbist (Herentals, 4 mei 1975) is een Belgisch advocaat en opiniemaker.

Biografie 
Stijn Verbist volgde basisonderwijs in de Gemeentelijke Basisschool te Grobbendonk, klassieke humaniora aan het Sint-Jozefscollege te Herentals. 

In 1999 werd hij aan de KU Leuven licentiaat in de rechten. In 2011 promoveerde hij er tot doctor op proefschrift in de rechtsgeleerdheid.